|-
|(136251)||2003 XD19|| align=right|17,0|| align=right|2,310|| align=right|0,201|| align=right|7,03|| align=right|3,510||MBA||14. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136252)||2003 XX34|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,141|| align=right|8,51|| align=right|3,549||MBA||3. prosince 2003||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136253)||2003 XA39|| align=right|15,2|| align=right|2,469|| align=right|0,133|| align=right|6,68|| align=right|3,880||MBA||4. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136254)||2003 YL7|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,168|| align=right|15,12|| align=right|4,135||MBA||17. prosince 2003||Palomar||NEAT
|-
|(136255)||2003 YE18|| align=right|16,7|| align=right|2,250|| align=right|0,224|| align=right|3,56|| align=right|3,375||MBA||16. prosince 2003||Catalina||CSS
|-
|(136256)||2003 YS31|| align=right|16,6|| align=right|2,421|| align=right|0,128|| align=right|3,54|| align=right|3,765||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136257)||2003 YR37|| align=right|17,2|| align=right|2,382|| align=right|0,169|| align=right|1,01|| align=right|3,676||MBA||18. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136258)||2003 YQ43|| align=right|16,2|| align=right|2,429|| align=right|0,166|| align=right|2,34|| align=right|3,784||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136259)||2003 YH45|| align=right|16,4|| align=right|2,348|| align=right|0,157|| align=right|7,13|| align=right|3,597||MBA||17. prosince 2003||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(136260)||2003 YV58|| align=right|16,1|| align=right|2,344|| align=right|0,148|| align=right|4,86|| align=right|3,589||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136261)||2003 YO60|| align=right|16,7|| align=right|2,296|| align=right|0,218|| align=right|4,04|| align=right|3,478||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136262)||2003 YV64|| align=right|16,1|| align=right|2,445|| align=right|0,145|| align=right|1,06|| align=right|3,824||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136263)||2003 YR68|| align=right|15,4|| align=right|2,754|| align=right|0,027|| align=right|13,13|| align=right|4,568||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136264)||2003 YC70|| align=right|14,7|| align=right|2,666|| align=right|0,078|| align=right|28,50|| align=right|4,352||MBA||21. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136265)||2003 YN71|| align=right|15,2|| align=right|2,696|| align=right|0,125|| align=right|11,27|| align=right|4,427||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136266)||2003 YV74|| align=right|15,0|| align=right|2,701|| align=right|0,057|| align=right|12,53|| align=right|4,437||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136267)||2003 YR80|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,178|| align=right|8,94|| align=right|5,565||MBA||18. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136268)||2003 YB83|| align=right|15,8|| align=right|2,587|| align=right|0,118|| align=right|6,82|| align=right|4,159||MBA||18. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136269)||2003 YQ87|| align=right|15,1|| align=right|2,467|| align=right|0,163|| align=right|5,83|| align=right|3,875||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136270)||2003 YP89|| align=right|15,6|| align=right|2,710|| align=right|0,061|| align=right|3,69|| align=right|4,460||MBA||19. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136271)||2003 YT95|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,132|| align=right|8,37|| align=right|3,590||MBA||19. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136272)||2003 YF107|| align=right|15,6|| align=right|2,978|| align=right|0,047|| align=right|1,86|| align=right|5,138||MBA||22. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136273)||2003 YT107|| align=right|16,0|| align=right|2,450|| align=right|0,194|| align=right|11,51|| align=right|3,835||MBA||25. prosince 2003||Piszkesteto||K. Sarneczky
|-
|(136274)||2003 YO111|| align=right|15,7|| align=right|2,621|| align=right|0,097|| align=right|6,96|| align=right|4,242||MBA||23. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136275)||2003 YM113|| align=right|15,8|| align=right|2,404|| align=right|0,116|| align=right|7,37|| align=right|3,727||MBA||23. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136276)||2003 YZ123|| align=right|15,9|| align=right|2,242|| align=right|0,167|| align=right|9,03|| align=right|3,356||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136277)||2003 YL125|| align=right|16,2|| align=right|2,250|| align=right|0,142|| align=right|6,34|| align=right|3,374||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136278)||2003 YO125|| align=right|14,8|| align=right|2,333|| align=right|0,180|| align=right|23,16|| align=right|3,562||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136279)||2003 YU125|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,049|| align=right|6,40|| align=right|3,444||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136280)||2003 YW125|| align=right|16,0|| align=right|2,347|| align=right|0,131|| align=right|7,42|| align=right|3,595||MBA||27. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136281)||2003 YY128|| align=right|15,6|| align=right|2,681|| align=right|0,123|| align=right|15,40|| align=right|4,390||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136282)||2003 YZ129|| align=right|15,9|| align=right|2,423|| align=right|0,152|| align=right|7,27|| align=right|3,771||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136283)||2003 YE130|| align=right|14,4|| align=right|3,154|| align=right|0,088|| align=right|10,77|| align=right|5,599||MBA||27. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136284)||2003 YY134|| align=right|15,6|| align=right|2,446|| align=right|0,200|| align=right|9,46|| align=right|3,824||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136285)||2003 YF140|| align=right|15,3|| align=right|3,039|| align=right|0,070|| align=right|12,00|| align=right|5,298||MBA||28. prosince 2003||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136286)||2003 YG146|| align=right|15,3|| align=right|2,706|| align=right|0,024|| align=right|15,53|| align=right|4,451||MBA||28. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136287)||2003 YR151|| align=right|15,9|| align=right|2,627|| align=right|0,097|| align=right|12,39|| align=right|4,256||MBA||29. prosince 2003||Socorro||LINEAR
|-
|(136288)||2004 AZ1|| align=right|16,0|| align=right|2,702|| align=right|0,048|| align=right|14,98|| align=right|4,442||MBA||13. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136289)||2004 AY2|| align=right|14,1|| align=right|2,544|| align=right|0,085|| align=right|21,50|| align=right|4,056||MBA||3. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136290)||2004 AH6|| align=right|15,2|| align=right|3,078|| align=right|0,054|| align=right|11,02|| align=right|5,399||MBA||13. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136291)||2004 AV9|| align=right|15,5|| align=right|3,083|| align=right|0,106|| align=right|0,32|| align=right|5,412||MBA||15. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136292)||2004 AU10|| align=right|15,5|| align=right|2,726|| align=right|0,037|| align=right|1,95|| align=right|4,500||MBA||15. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136293)||2004 AG14|| align=right|14,7|| align=right|3,129|| align=right|0,168|| align=right|27,12|| align=right|5,534||MBA||13. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136294)||2004 AK26|| align=right|16,1|| align=right|2,276|| align=right|0,149|| align=right|6,35|| align=right|3,433||MBA||13. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136295)||2004 BF2|| align=right|16,6|| align=right|2,404|| align=right|0,217|| align=right|4,89|| align=right|3,728||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136296)||2004 BR2|| align=right|17,0|| align=right|2,385|| align=right|0,226|| align=right|3,16|| align=right|3,682||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136297)||2004 BN9|| align=right|14,8|| align=right|3,116|| align=right|0,051|| align=right|10,21|| align=right|5,500||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136298)||2004 BP9|| align=right|16,3|| align=right|2,541|| align=right|0,175|| align=right|7,03|| align=right|4,050||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136299)||2004 BU13|| align=right|15,9|| align=right|2,649|| align=right|0,139|| align=right|15,06|| align=right|4,311||MBA||17. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136300)||2004 BU14|| align=right|16,1|| align=right|2,779|| align=right|0,066|| align=right|5,39|| align=right|4,633||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136301)||2004 BX14|| align=right|16,3|| align=right|2,643|| align=right|0,094|| align=right|3,65|| align=right|4,295||MBA||16. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136302)||2004 BL19|| align=right|15,6|| align=right|2,528|| align=right|0,215|| align=right|6,04|| align=right|4,018||MBA||17. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136303)||2004 BC23|| align=right|16,7|| align=right|2,418|| align=right|0,199|| align=right|0,89|| align=right|3,760||MBA||17. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136304)||2004 BB24|| align=right|16,0|| align=right|2,981|| align=right|0,036|| align=right|9,74|| align=right|5,146||MBA||19. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136305)||2004 BA34|| align=right|15,9|| align=right|2,783|| align=right|0,064|| align=right|5,52|| align=right|4,642||MBA||19. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136306)||2004 BF35|| align=right|15,3|| align=right|2,699|| align=right|0,084|| align=right|4,17|| align=right|4,434||MBA||19. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136307)||2004 BX43|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,200|| align=right|3,25|| align=right|3,695||MBA||22. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136308)||2004 BK44|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,108|| align=right|16,45|| align=right|5,548||MBA||22. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136309)||2004 BO44|| align=right|14,8|| align=right|2,678|| align=right|0,127|| align=right|14,38|| align=right|4,383||MBA||22. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136310)||2004 BB47|| align=right|16,0|| align=right|2,773|| align=right|0,110|| align=right|10,25|| align=right|4,617||MBA||21. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136311)||2004 BP47|| align=right|16,5|| align=right|2,635|| align=right|0,079|| align=right|1,25|| align=right|4,277||MBA||21. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136312)||2004 BQ49|| align=right|16,3|| align=right|2,656|| align=right|0,078|| align=right|2,26|| align=right|4,329||MBA||21. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136313)||2004 BO51|| align=right|15,0|| align=right|3,125|| align=right|0,100|| align=right|10,90|| align=right|5,525||MBA||21. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136314)||2004 BS51|| align=right|15,9|| align=right|2,653|| align=right|0,195|| align=right|2,83|| align=right|4,320||MBA||21. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136315)||2004 BF56|| align=right|17,0|| align=right|2,399|| align=right|0,143|| align=right|5,76|| align=right|3,714||MBA||23. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136316)||2004 BU56|| align=right|15,4|| align=right|2,725|| align=right|0,099|| align=right|4,12|| align=right|4,498||MBA||23. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136317)||2004 BO57|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,278|| align=right|5,56|| align=right|3,760||MBA||23. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136318)||2004 BK60|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,118|| align=right|4,20|| align=right|4,364||MBA||21. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136319)||2004 BA61|| align=right|16,4|| align=right|2,653|| align=right|0,081|| align=right|1,20|| align=right|4,320||MBA||21. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136320)||2004 BX61|| align=right|16,5|| align=right|2,697|| align=right|0,075|| align=right|4,71|| align=right|4,430||MBA||22. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136321)||2004 BM74|| align=right|15,4|| align=right|2,599|| align=right|0,088|| align=right|4,38|| align=right|4,190||MBA||24. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136322)||2004 BP80|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,050|| align=right|6,90|| align=right|4,474||MBA||24. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136323)||2004 BE81|| align=right|15,6|| align=right|2,538|| align=right|0,203|| align=right|14,52|| align=right|4,043||MBA||26. ledna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136324)||2004 BY86|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,145|| align=right|2,48|| align=right|3,607||MBA||22. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136325)||2004 BC88|| align=right|16,3|| align=right|2,598|| align=right|0,140|| align=right|14,25|| align=right|4,186||MBA||23. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136326)||2004 BS89|| align=right|15,8|| align=right|2,644|| align=right|0,146|| align=right|4,79|| align=right|4,298||MBA||23. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136327)||2004 BG94|| align=right|14,3|| align=right|3,134|| align=right|0,057|| align=right|8,78|| align=right|5,547||MBA||22. ledna 2004||Palomar.||NEAT
|-
|(136328)||2004 BX101|| align=right|15,7|| align=right|2,766|| align=right|0,086|| align=right|12,95|| align=right|4,600||MBA||29. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136329)||2004 BC105|| align=right|14,5|| align=right|3,164|| align=right|0,110|| align=right|26,07|| align=right|5,628||MBA||24. ledna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136330)||2004 BM107|| align=right|16,9|| align=right|2,426|| align=right|0,202|| align=right|6,72|| align=right|3,779||MBA||28. ledna 2004||Catalina||CSS
|-
|(136331)||2004 BG108|| align=right|14,3|| align=right|3,075|| align=right|0,183|| align=right|5,81|| align=right|5,391||MBA||28. ledna 2004||Catalina||CSS
|-
|(136332)||2004 BS111|| align=right|14,7|| align=right|2,677|| align=right|0,029|| align=right|21,95|| align=right|4,380||MBA||29. ledna 2004||Catalina||CSS
|-
|(136333)||2004 BA149|| align=right|15,4|| align=right|3,126|| align=right|0,188|| align=right|15,30|| align=right|5,525||MBA||16. ledna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136334)||2004 BX149|| align=right|15,1|| align=right|2,649|| align=right|0,168|| align=right|10,82|| align=right|4,310||MBA||17. ledna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136335)||2004 CZ4|| align=right|15,1|| align=right|3,164|| align=right|0,120|| align=right|2,66|| align=right|5,628||MBA||10. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136336)||2004 CK12|| align=right|15,9|| align=right|2,966|| align=right|0,107|| align=right|3,65|| align=right|5,108||MBA||11. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(136337)||2004 CY12|| align=right|16,0|| align=right|2,725|| align=right|0,030|| align=right|1,18|| align=right|4,497||MBA||11. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136338)||2004 CT14|| align=right|14,9|| align=right|3,127|| align=right|0,121|| align=right|12,74|| align=right|5,529||MBA||11. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136339)||2004 CW14|| align=right|14,6|| align=right|3,079|| align=right|0,097|| align=right|16,83|| align=right|5,402||MBA||11. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136340)||2004 CV18|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,197|| align=right|13,49|| align=right|4,136||MBA||10. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136341)||2004 CO23|| align=right|16,0|| align=right|2,729|| align=right|0,117|| align=right|12,50|| align=right|4,507||MBA||12. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136342)||2004 CR26|| align=right|14,6|| align=right|3,073|| align=right|0,080|| align=right|22,74|| align=right|5,385||MBA||11. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(136343)||2004 CO31|| align=right|16,0|| align=right|2,935|| align=right|0,076|| align=right|1,32|| align=right|5,028||MBA||12. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136344)||2004 CE33|| align=right|16,7|| align=right|2,388|| align=right|0,147|| align=right|4,86|| align=right|3,690||MBA||12. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136345)||2004 CO35|| align=right|14,7|| align=right|2,668|| align=right|0,178|| align=right|14,27|| align=right|4,356||MBA||11. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(136346)||2004 CT44|| align=right|16,4|| align=right|2,746|| align=right|0,068|| align=right|5,90|| align=right|4,549||MBA||13. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136347)||2004 CO52|| align=right|14,4|| align=right|3,051|| align=right|0,070|| align=right|9,69|| align=right|5,328||MBA||11. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(136348)||2004 CQ70|| align=right|15,8|| align=right|2,625|| align=right|0,098|| align=right|4,24|| align=right|4,252||MBA||12. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136349)||2004 CA71|| align=right|15,2|| align=right|3,023|| align=right|0,070|| align=right|12,58|| align=right|5,255||MBA||12. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136350)||2004 CS71|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,066|| align=right|10,29|| align=right|5,660||MBA||13. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136351)||2004 CZ71|| align=right|16,2|| align=right|2,371|| align=right|0,089|| align=right|7,65|| align=right|3,651||MBA||13. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136352)||2004 CA77|| align=right|15,5|| align=right|3,191|| align=right|0,134|| align=right|1,46|| align=right|5,700||MBA||11. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(136353)||2004 CC78|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,131|| align=right|3,34|| align=right|3,733||MBA||11. února 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136354)||2004 CK78|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,168|| align=right|12,40|| align=right|4,362||MBA||11. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136355)||2004 CF81|| align=right|15,3|| align=right|2,803|| align=right|0,084|| align=right|4,76|| align=right|4,691||MBA||12. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136356)||2004 CG98|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,231|| align=right|5,84|| align=right|3,681||MBA||14. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(136357)||2004 CX121|| align=right|16,1|| align=right|2,647|| align=right|0,133|| align=right|4,70|| align=right|4,306||MBA||12. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136358)||2004 DB3|| align=right|15,9|| align=right|2,718|| align=right|0,089|| align=right|3,32|| align=right|4,479||MBA||16. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136359)||2004 DS4|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,126|| align=right|9,88|| align=right|4,493||MBA||16. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136360)||2004 DO19|| align=right|16,2|| align=right|2,401|| align=right|0,253|| align=right|4,23|| align=right|3,720||MBA||17. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136361)||2004 DP23|| align=right|15,0|| align=right|3,103|| align=right|0,149|| align=right|18,10|| align=right|5,465||MBA||18. února 2004||Catalina||CSS
|-
|(136362)||2004 DF27|| align=right|16,0|| align=right|2,800|| align=right|0,079|| align=right|4,46|| align=right|4,685||MBA||16. února 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136363)||2004 DS30|| align=right|15,8|| align=right|2,783|| align=right|0,115|| align=right|9,13|| align=right|4,642||MBA||17. února 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136364)||2004 DV72|| align=right|15,7|| align=right|2,945|| align=right|0,049|| align=right|12,67|| align=right|5,054||MBA||17. února 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136365)||2004 EZ2|| align=right|14,8|| align=right|2,675|| align=right|0,269|| align=right|16,18|| align=right|4,375||MBA||9. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136366)||2004 EK5|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,122|| align=right|11,90|| align=right|4,987||MBA||11. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136367)||2004 EU11|| align=right|14,5|| align=right|3,434|| align=right|0,085|| align=right|9,07|| align=right|6,362||MBA||10. března 2004||Altschwendt||Altschwendt
|-
|(136368)||2004 EC15|| align=right|14,4|| align=right|2,846|| align=right|0,140|| align=right|15,84|| align=right|4,801||MBA||11. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136369)||2004 EG22|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,131|| align=right|5,39|| align=right|3,410||MBA||15. března 2004||Goodricke-Pigott||Goodricke-Pigott
|-
|(136370)||2004 ED26|| align=right|16,7|| align=right|2,365|| align=right|0,096|| align=right|7,58|| align=right|3,637||MBA||14. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136371)||2004 ER30|| align=right|14,3|| align=right|3,109|| align=right|0,139|| align=right|17,51|| align=right|5,481||MBA||15. března 2004||Catalina||CSS
|-
|(136372)||2004 EY34|| align=right|15,1|| align=right|3,178|| align=right|0,110|| align=right|5,62|| align=right|5,665||MBA||12. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136373)||2004 EN55|| align=right|14,6|| align=right|3,155|| align=right|0,031|| align=right|21,56|| align=right|5,603||MBA||14. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136374)||2004 EA59|| align=right|14,0|| align=right|3,220|| align=right|0,065|| align=right|18,44|| align=right|5,776||MBA||15. března 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136375)||2004 EV64|| align=right|14,9|| align=right|3,089|| align=right|0,067|| align=right|13,07|| align=right|5,428||MBA||14. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136376)||2004 EF83|| align=right|14,5|| align=right|2,616|| align=right|0,177|| align=right|12,39|| align=right|4,229||MBA||14. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136377)||2004 FV22|| align=right|15,8|| align=right|2,791|| align=right|0,018|| align=right|4,58|| align=right|4,663||MBA||17. března 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136378)||2004 FF24|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,209|| align=right|1,97|| align=right|3,677||MBA||17. března 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136379)||2004 FY33|| align=right|13,8|| align=right|3,206|| align=right|0,017|| align=right|14,36|| align=right|5,740||MBA||16. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136380)||2004 FR36|| align=right|14,7|| align=right|3,149|| align=right|0,065|| align=right|6,34|| align=right|5,588||MBA||16. března 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136381)||2004 FU44|| align=right|14,8|| align=right|3,197|| align=right|0,119|| align=right|6,84|| align=right|5,716||MBA||16. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136382)||2004 FQ49|| align=right|15,5|| align=right|2,735|| align=right|0,140|| align=right|8,38|| align=right|4,523||MBA||18. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136383)||2004 FT65|| align=right|15,4|| align=right|3,148|| align=right|0,112|| align=right|4,15|| align=right|5,585||MBA||19. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136384)||2004 FS104|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,129|| align=right|11,50|| align=right|5,452||MBA||23. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136385)||2004 FR148|| align=right|14,2|| align=right|3,193|| align=right|0,076|| align=right|20,88|| align=right|5,706||MBA||31. března 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136386)||2004 FD152|| align=right|16,6|| align=right|2,242|| align=right|0,169|| align=right|4,86|| align=right|3,356||MBA||17. března 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136387)||2004 GJ34|| align=right|15,2|| align=right|3,089|| align=right|0,149|| align=right|16,47|| align=right|5,429||MBA||13. dubna 2004||Palomar||NEAT
|-
|(136388)||2004 GA37|| align=right|14,7|| align=right|2,702|| align=right|0,196|| align=right|13,44|| align=right|4,440||MBA||14. dubna 2004||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136389)||2004 HJ40|| align=right|15,3|| align=right|2,722|| align=right|0,254|| align=right|12,21|| align=right|4,490||MBA||19. dubna 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136390)||2004 HA41|| align=right|15,0|| align=right|3,180|| align=right|0,039|| align=right|8,62|| align=right|5,671||MBA||19. dubna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136391)||2004 JA25|| align=right|16,0|| align=right|2,585|| align=right|0,019|| align=right|3,27|| align=right|4,156||MBA||15. května 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136392)||2004 PL93|| align=right|16,3|| align=right|2,723|| align=right|0,105|| align=right|2,97|| align=right|4,493||MBA||11. srpna 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136393)||2004 SE30|| align=right|16,4|| align=right|2,358|| align=right|0,201|| align=right|1,72|| align=right|3,621||MBA||17. září 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136394)||2004 TB106|| align=right|16,3|| align=right|2,650|| align=right|0,068|| align=right|3,09|| align=right|4,312||MBA||7. října 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136395)||2004 TO212|| align=right|16,5|| align=right|2,348|| align=right|0,234|| align=right|2,10|| align=right|3,597||MBA||8. října 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136396)||2004 XZ113|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,042|| align=right|5,36|| align=right|3,660||MBA||10. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136397)||2004 XB134|| align=right|14,9|| align=right|2,600|| align=right|0,234|| align=right|9,64|| align=right|4,191||MBA||15. prosince 2004||Socorro||LINEAR
|-
|(136398)||2004 XC158|| align=right|16,1|| align=right|2,788|| align=right|0,047|| align=right|0,79|| align=right|4,654||MBA||14. prosince 2004||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136399)||2004 XZ176|| align=right|16,4|| align=right|1,902|| align=right|0,067|| align=right|19,17|| align=right|2,623||MBA||11. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(136400)||2004 XW180|| align=right|14,6|| align=right|3,121|| align=right|0,260|| align=right|21,23|| align=right|5,513||MBA||14. prosince 2004||Catalina||CSS
|-
|(136401)||2004 YV19|| align=right|15,2|| align=right|3,128|| align=right|0,071|| align=right|11,57|| align=right|5,533||MBA||18. prosince 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136402)||2004 YD20|| align=right|17,0|| align=right|2,323|| align=right|0,145|| align=right|3,02|| align=right|3,540||MBA||18. prosince 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136403)||2004 YS20|| align=right|16,2|| align=right|2,434|| align=right|0,192|| align=right|3,31|| align=right|3,796||MBA||18. prosince 2004||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136404)||2005 AU11|| align=right|15,8|| align=right|2,382|| align=right|0,168|| align=right|12,51|| align=right|3,677||MBA||6. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(136405)||2005 AV16|| align=right|15,8|| align=right|3,121|| align=right|0,143|| align=right|6,33|| align=right|5,513||MBA||6. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136406)||2005 AR32|| align=right|15,7|| align=right|2,360|| align=right|0,250|| align=right|6,22|| align=right|3,626||MBA||11. ledna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136407)||2005 AR39|| align=right|16,5|| align=right|2,351|| align=right|0,185|| align=right|3,53|| align=right|3,603||MBA||13. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136408)||2005 AT53|| align=right|16,5|| align=right|2,371|| align=right|0,101|| align=right|4,25|| align=right|3,651||MBA||13. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136409)||2005 AE54|| align=right|16,6|| align=right|2,449|| align=right|0,087|| align=right|7,62|| align=right|3,831||MBA||13. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136410)||2005 AX56|| align=right|15,0|| align=right|3,072|| align=right|0,092|| align=right|11,08|| align=right|5,383||MBA||15. ledna 2005||Catalina||CSS
|-
|(136411)||2005 AL79|| align=right|16,6|| align=right|2,267|| align=right|0,166|| align=right|7,39|| align=right|3,413||MBA||15. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136412)||2005 BG25|| align=right|15,9|| align=right|2,575|| align=right|0,070|| align=right|5,87|| align=right|4,132||MBA||18. ledna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136413)||2005 CH11|| align=right|16,5|| align=right|2,290|| align=right|0,107|| align=right|5,06|| align=right|3,465||MBA||1. února 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136414)||2005 CW35|| align=right|15,8|| align=right|2,718|| align=right|0,043|| align=right|6,94|| align=right|4,479||MBA||3. února 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136415)||2005 CE43|| align=right|16,1|| align=right|2,461|| align=right|0,205|| align=right|5,76|| align=right|3,859||MBA||2. února 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136416)||2005 CY43|| align=right|15,0|| align=right|2,733|| align=right|0,284|| align=right|13,43|| align=right|4,517||MBA||2. února 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136417)||2005 CO45|| align=right|16,8|| align=right|2,364|| align=right|0,141|| align=right|4,65|| align=right|3,634||MBA||2. února 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136418)||2005 CJ46|| align=right|16,7|| align=right|2,340|| align=right|0,129|| align=right|4,49|| align=right|3,579||MBA||2. února 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136419)||2005 CA48|| align=right|15,9|| align=right|2,453|| align=right|0,170|| align=right|4,82|| align=right|3,841||MBA||2. února 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136420)||2005 CL48|| align=right|16,7|| align=right|2,259|| align=right|0,084|| align=right|7,39|| align=right|3,394||MBA||2. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(136421)||2005 CK49|| align=right|16,6|| align=right|2,392|| align=right|0,154|| align=right|1,46|| align=right|3,698||MBA||2. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(136422)||2005 CS49|| align=right|16,9|| align=right|2,197|| align=right|0,085|| align=right|5,25|| align=right|3,256||MBA||2. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(136423)||2005 CH50|| align=right|16,9|| align=right|2,303|| align=right|0,080|| align=right|4,26|| align=right|3,494||MBA||2. února 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136424)||2005 CW51|| align=right|15,8|| align=right|2,454|| align=right|0,105|| align=right|2,35|| align=right|3,844||MBA||2. února 2005||Catalina||CSS
|-
|(136425)||2005 CQ58|| align=right|16,6|| align=right|2,368|| align=right|0,082|| align=right|1,64|| align=right|3,644||MBA||2. února 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136426)||2005 CJ69|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,073|| align=right|6,00|| align=right|3,667||MBA||4. února 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136427)||2005 ET3|| align=right|17,0|| align=right|2,374|| align=right|0,188|| align=right|1,62|| align=right|3,656||MBA||1. března 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136428)||2005 EK12|| align=right|16,5|| align=right|2,345|| align=right|0,193|| align=right|3,58|| align=right|3,589||MBA||2. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136429)||2005 EU13|| align=right|15,5|| align=right|2,464|| align=right|0,146|| align=right|14,77|| align=right|3,866||MBA||3. března 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136430)||2005 EV13|| align=right|17,5|| align=right|2,302|| align=right|0,044|| align=right|6,38|| align=right|3,493||MBA||3. března 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136431)||2005 ER16|| align=right|16,9|| align=right|2,363|| align=right|0,232|| align=right|4,73|| align=right|3,632||MBA||3. března 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136432)||2005 EW20|| align=right|16,2|| align=right|2,435|| align=right|0,194|| align=right|3,84|| align=right|3,800||MBA||3. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136433)||2005 ER28|| align=right|16,4|| align=right|2,529|| align=right|0,068|| align=right|4,76|| align=right|4,020||MBA||3. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136434)||2005 EA32|| align=right|16,0|| align=right|2,416|| align=right|0,173|| align=right|4,30|| align=right|3,755||MBA||3. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136435)||2005 EH32|| align=right|15,7|| align=right|2,462|| align=right|0,092|| align=right|9,00|| align=right|3,862||MBA||3. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136436)||2005 EA41|| align=right|15,2|| align=right|2,572|| align=right|0,089|| align=right|17,12|| align=right|4,125||MBA||1. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136437)||2005 EZ42|| align=right|16,0|| align=right|2,534|| align=right|0,109|| align=right|9,30|| align=right|4,034||MBA||3. března 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136438)||2005 EU45|| align=right|15,0|| align=right|3,087|| align=right|0,134|| align=right|12,88|| align=right|5,424||MBA||3. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136439)||2005 EV53|| align=right|16,8|| align=right|2,296|| align=right|0,154|| align=right|7,23|| align=right|3,478||MBA||4. března 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136440)||2005 EK56|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,199|| align=right|1,30|| align=right|3,628||MBA||4. března 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136441)||2005 EP58|| align=right|17,1|| align=right|2,362|| align=right|0,147|| align=right|0,75|| align=right|3,629||MBA||4. března 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136442)||2005 EE62|| align=right|16,8|| align=right|2,175|| align=right|0,040|| align=right|0,59|| align=right|3,206||MBA||4. března 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136443)||2005 EN67|| align=right|15,3|| align=right|2,748|| align=right|0,163|| align=right|10,16|| align=right|4,555||MBA||4. března 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136444)||2005 EX84|| align=right|14,5|| align=right|3,124|| align=right|0,197|| align=right|12,09|| align=right|5,521||MBA||4. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136445)||2005 EP108|| align=right|15,5|| align=right|2,764|| align=right|0,158|| align=right|8,50|| align=right|4,595||MBA||4. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136446)||2005 EO115|| align=right|15,4|| align=right|2,727|| align=right|0,202|| align=right|5,39|| align=right|4,503||MBA||4. března 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136447)||2005 EN124|| align=right|16,8|| align=right|2,270|| align=right|0,106|| align=right|4,00|| align=right|3,420||MBA||8. března 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136448)||2005 ES125|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,183|| align=right|9,13|| align=right|5,589||MBA||8. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136449)||2005 EA140|| align=right|15,0|| align=right|2,803|| align=right|0,102|| align=right|14,77|| align=right|4,693||MBA||9. března 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136450)||2005 EX141|| align=right|16,1|| align=right|2,433|| align=right|0,138|| align=right|4,30|| align=right|3,795||MBA||10. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136451)||2005 EU154|| align=right|16,8|| align=right|2,436|| align=right|0,126|| align=right|2,91|| align=right|3,802||MBA||8. března 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136452)||2005 EQ166|| align=right|16,7|| align=right|2,458|| align=right|0,072|| align=right|1,59|| align=right|3,852||MBA||11. března 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136453)||2005 EO173|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,213|| align=right|6,24|| align=right|3,460||MBA||8. března 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136454)||2005 EF182|| align=right|14,1|| align=right|3,187|| align=right|0,222|| align=right|20,38|| align=right|5,689||MBA||9. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136455)||2005 ET184|| align=right|14,2|| align=right|3,151|| align=right|0,058|| align=right|26,91|| align=right|5,594||MBA||9. března 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136456)||2005 EO188|| align=right|16,3|| align=right|2,565|| align=right|0,068|| align=right|4,32|| align=right|4,107||MBA||10. března 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136457)||2005 EK202|| align=right|14,3|| align=right|2,970|| align=right|0,229|| align=right|25,78|| align=right|5,118||MBA||8. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136458)||2005 EM206|| align=right|15,8|| align=right|2,545|| align=right|0,141|| align=right|2,57|| align=right|4,058||MBA||13. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136459)||2005 EA219|| align=right|15,2|| align=right|2,800|| align=right|0,136|| align=right|12,07|| align=right|4,686||MBA||10. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136460)||2005 EJ224|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,177|| align=right|12,35|| align=right|4,401||MBA||10. března 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136461)||2005 EO224|| align=right|16,0|| align=right|2,438|| align=right|0,226|| align=right|3,29|| align=right|3,805||MBA||11. března 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136462)||2005 EO227|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,043|| align=right|9,06|| align=right|3,622||MBA||9. března 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136463)||2005 EK252|| align=right|16,2|| align=right|2,431|| align=right|0,200|| align=right|0,53|| align=right|3,789||MBA||10. března 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136464)||2005 EV253|| align=right|16,5|| align=right|2,405|| align=right|0,102|| align=right|6,66|| align=right|3,729||MBA||11. března 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136465)||2005 EA266|| align=right|16,6|| align=right|2,333|| align=right|0,093|| align=right|6,95|| align=right|3,563||MBA||13. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136466)||2005 EO271|| align=right|16,0|| align=right|2,418|| align=right|0,176|| align=right|6,02|| align=right|3,758||MBA||13. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136467)||2005 EO276|| align=right|15,2|| align=right|2,600|| align=right|0,178|| align=right|13,58|| align=right|4,192||MBA||8. března 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136468)||2005 EF283|| align=right|15,6|| align=right|2,448|| align=right|0,100|| align=right|6,67|| align=right|3,830||MBA||11. března 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136469)||2005 FM2|| align=right|15,1|| align=right|2,808|| align=right|0,056|| align=right|5,12|| align=right|4,705||MBA||17. března 2005||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(136470)||2005 FY6|| align=right|15,2|| align=right|2,654|| align=right|0,158|| align=right|13,34|| align=right|4,323||MBA||30. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136471)||2005 FJ7|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,116|| align=right|6,24|| align=right|3,832||MBA||30. března 2005||Catalina||CSS
|-
|(136472) Makemake||2005 FY9|| align=right|-0,3|| align=right|45,67|| align=right|0,156|| align=right|29,00|| align=right|309||CBW||31. března 2005||Palomar||M. E. Brown; C. A. Trujillo; D. Rabinowitz
|-
|(136473)||2005 GB|| align=right|15,9|| align=right|2,468|| align=right|0,130|| align=right|9,16|| align=right|3,877||MBA||1. dubna 2005||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(136474)||2005 GX27|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,237|| align=right|9,85|| align=right|4,540||MBA||3. dubna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(136475)||2005 GE44|| align=right|16,4|| align=right|2,571|| align=right|0,195|| align=right|3,91|| align=right|4,121||MBA||5. dubna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136476)||2005 GT55|| align=right|15,0|| align=right|3,003|| align=right|0,104|| align=right|10,73|| align=right|5,203||MBA||6. dubna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136477)||2005 GB59|| align=right|14,4|| align=right|3,159|| align=right|0,228|| align=right|16,51|| align=right|5,614||MBA||4. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(136478)||2005 GD63|| align=right|16,3|| align=right|2,424|| align=right|0,194|| align=right|1,79|| align=right|3,773||MBA||2. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136479)||2005 GH68|| align=right|16,0|| align=right|2,431|| align=right|0,194|| align=right|4,65|| align=right|3,788||MBA||2. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136480)||2005 GL69|| align=right|15,3|| align=right|3,151|| align=right|0,146|| align=right|4,17|| align=right|5,591||MBA||3. dubna 2005||Palomar||NEAT
|-
|(136481)||2005 GV75|| align=right|16,2|| align=right|2,278|| align=right|0,146|| align=right|5,59|| align=right|3,438||MBA||5. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136482)||2005 GV77|| align=right|14,3|| align=right|3,125|| align=right|0,135|| align=right|16,80|| align=right|5,523||MBA||6. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(136483)||2005 GB79|| align=right|14,7|| align=right|3,095|| align=right|0,154|| align=right|19,45|| align=right|5,445||MBA||6. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(136484)||2005 GQ81|| align=right|15,2|| align=right|3,161|| align=right|0,253|| align=right|23,99|| align=right|5,619||MBA||6. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(136485)||2005 GU82|| align=right|16,8|| align=right|2,437|| align=right|0,182|| align=right|1,90|| align=right|3,803||MBA||4. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136486)||2005 GY95|| align=right|14,4|| align=right|3,118|| align=right|0,126|| align=right|28,55|| align=right|5,505||MBA||6. dubna 2005||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(136487)||2005 GZ100|| align=right|16,2|| align=right|2,685|| align=right|0,247|| align=right|3,44|| align=right|4,399||MBA||9. dubna 2005||Mt. Lemmon||Mt. Lemmon Survey
|-
|(136488)||2005 GS119|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,143|| align=right|27,59|| align=right|5,359||MBA||7. dubna 2005||Catalina||CSS
|-
|(136489)||2005 GG133|| align=right|16,2|| align=right|2,689|| align=right|0,210|| align=right|4,24|| align=right|4,410||MBA||10. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136490)||2005 GD134|| align=right|16,9|| align=right|2,345|| align=right|0,041|| align=right|3,84|| align=right|3,590||MBA||10. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136491)||2005 GL140|| align=right|15,1|| align=right|3,157|| align=right|0,156|| align=right|6,88|| align=right|5,609||MBA||13. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136492)||2005 GS140|| align=right|15,9|| align=right|2,599|| align=right|0,118|| align=right|13,11|| align=right|4,189||MBA||11. dubna 2005||Goodricke-Pigott||Goodricke-Pigott
|-
|(136493)||2005 GW141|| align=right|14,4|| align=right|3,126|| align=right|0,107|| align=right|23,23|| align=right|5,526||MBA||9. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136494)||2005 GE150|| align=right|15,3|| align=right|3,203|| align=right|0,266|| align=right|13,88|| align=right|5,731||MBA||11. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136495)||2005 GA161|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,131|| align=right|14,64|| align=right|4,186||MBA||13. dubna 2005||Socorro||LINEAR
|-
|(136496)||2005 GZ180|| align=right|15,8|| align=right|2,700|| align=right|0,052|| align=right|3,34|| align=right|4,436||MBA||12. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136497)||2005 HG3|| align=right|15,2|| align=right|3,104|| align=right|0,141|| align=right|10,13|| align=right|5,468||MBA||16. dubna 2005||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(136498)||2005 JO20|| align=right|14,3|| align=right|3,219|| align=right|0,143|| align=right|18,60|| align=right|5,775||MBA||4. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(136499)||2005 JX20|| align=right|15,7|| align=right|3,130|| align=right|0,099|| align=right|12,98|| align=right|5,538||MBA||4. května 2005||Catalina||CSS
|-
|(136500)||2005 JY44|| align=right|14,9|| align=right|3,167|| align=right|0,228|| align=right|12,70|| align=right|5,635||MBA||9. května 2005||Catalina||CSS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek